Жежмаряй (, ) — город в Кайшядорском районе Каунасского уезда Литвы.

География 
Находится в 6 км к югу от города Кайшядорис, южнее шоссе «Вильнюс—Каунас». Город имеет статус отдельного муниципального образования, административный центр Жежмаряйского староства (сянюнии).

Население

История 
В 1950—1955 годах Жежмаряй был центром Жежмарского района. 15 мая 1958 года получил статус посёлка городского типа.

Старая часть города имеет статус «городского памятника». В городе имеется церковь святого апостола Иакова (построена в 1924 году), редкая деревянная синагога, памятник свободы, Жежмаряйская средняя школа, школа-детский сад, почта, лесное хозяйство (в селе Трилишкес), библиотека, филиал Кайшядорской художественной школы. До наших дней сохранилась усадьба Жежмаряй. На южной окраине города течёт река Стрева.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Apie Žiežmarius
 Žiežmarių dvaro sodyba
 

Города Литвы
Кайшядорский район